Pro Mundi Vita (lateinisch „Für das Leben der Welt“) steht für:

 Pro Mundi Vita, Motto des 37. Eucharistischen Weltkongresses 1960 in München, siehe 37. Eucharistischer Weltkongress #Theologische Bedeutung
 Pro Mundi Vita (Film), Dokumentarfilm von Rudolf Reißner (1961) 
 Pro Mundi Vita (Informationszentrum), Studien- und Informationszentrum für Entwicklungshilfe